Phaenognatha är ett släkte av skalbaggar. Phaenognatha ingår i familjen Aclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Phaenognatha